Vánky ist der Familienname folgender Personen:

 Kálmán Vánky (* 1930), schwedischer Mykologe
 Péter Vánky (* 1968), schwedischer Fechter